Болванка:
 Получивший предварительные формы материал или деталь для последующей обработки; то же, что заготовка.
 Болванка — артиллерийский снаряд с твёрдым сердечником, без взрывчатого вещества; так же называют практический боеприпас без заряда взрывчатого вещества.
 Болванка (компьютерный сленг) — чистый, не записанный компакт-диск.
 «Болванка» — советский мультипликационный фильм 1983 года.

См. также

Примечания